Walk with Me in Hell — третій відеоальбом американської групи Lamb of God.

Трек-лист 
 «Setup to Fail»
 «Playing the Game»
 «The Be All, End All»
 «A One Eighty Shift»
 «Speed Boats and Koalas»
 «It's a Travesty»
 «Summon the Devil»
 «Better Than Nascar»
 «They Got a Bar Here?»
 «As Foreign as It Gets»
 «Payoff?»
 «Big Shoes to Fill»
 «Crickets»
 «Time Served»
 «Redneck»
 «Again We Rise»
 «Walk with Me in Hell»
 «Now You've Got Something to Die For»
 «Blacken the Cursed Sun»
 «Pathetic»

Джерела 
 Walk with Me in Hell  allmusic

Альбоми Lamb of God